Barzdorf kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Božanov, ort, Hradec Králové, Okres Náchod, 
 Bernartice (ort i Tjeckien, Olomouc), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar